Petar Franjić oder Petar Franjic ist der Name folgender Personen:

* Petar Franjić (Fußballspieler, 1991) (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Petar Franjic (Fußballspieler, 1992) (* 1992), australischer Fußballspieler